European Open 2003 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 11 по 16 марта 2003 года в городе Торки, Англия. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:6.

Высший брейк 

 142 — Ронни О'Салливан
 140 — Барри Пинчес (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

European Open
2003 год в снукере